Bieg mężczyzn na dystansie 30 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976 w Innsbrucku został rozegrany 5 lutego. Wzięło w nim udział 69 zawodników z 21 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant ZSRR Siergiej Sawieljew.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976